|-
| 92201 - || || 13 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 92202 - || || 6 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 92203 - || || 9 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92204 - || || 9 de desembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92205 - || 1999 YP || 16 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 92206 - || || 30 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 92207 - || || 30 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 92208 - || || 31 de desembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 92209 - || || 26 de desembre, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 92210 - || || 3 de gener, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 92211 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92212 - || || 2 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92213 - || || 5 de gener, 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 92214 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92215 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92216 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92217 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92218 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92219 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92220 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92221 - || || 5 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92222 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92223 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92224 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92225 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92226 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92227 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92228 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92229 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92230 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92231 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92232 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92233 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92234 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92235 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92236 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92237 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92238 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92239 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92240 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92241 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92242 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92243 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92244 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92245 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92246 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92247 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92248 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92249 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92250 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92251 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92252 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92253 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92254 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92255 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92256 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92257 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92258 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92259 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92260 - || || 21 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92261 - || || 28 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92262 - || || 31 de gener, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 92263 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92264 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92265 - || || 26 de gener, 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 92266 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92267 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92268 - || || 27 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92269 - || || 2 de febrer, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 92270 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92271 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92272 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92273 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92274 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92275 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92276 - || || 10 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92277 - || || 5 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 92278 - || || 5 de febrer, 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 92279 - || 2000 DG || 22 de febrer, 2000 || San Marcello || L. Tesi
|-
| 92280 - || || 25 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92281 - || || 29 de febrer, 2000 || Prescott || Spacewatch
|-
| 92282 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92283 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92284 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92285 - || 2000 EW || 3 de març, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 92286 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92287 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92288 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92289 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92290 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92291 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92292 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92293 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92294 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92295 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92296 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92297 - || || 10 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 92298 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92299 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92300 - || || 1 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
2